Пінче́вський — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Пінчевський Мар Михайлович — український перекладач та журналіст.
 Пінчевський Михайло Якович — український, єврейський драматург, казкар, поет, перекладач.

Єврейські прізвища